Cinco de mayo puede referirse: 
 5 de mayo: fecha especifica en el calendario gregoriano. 
 Cinco de mayo: celebración mexicana que conmemora la Batalla de Puebla.
 Cinco de mayo: La batalla: película mexicana de 2013.